Slovo Kahan může označovat:
 název předmětu
 lampa – pomůcka pro svícení, využívající otevřený plamen
 kahanec – starý typ důlní lampy, která se používala v dolech bez třaskavého plynu
 hořák – pomůcka pro zahřívání
 plynový kahan – pomůcka pro zahřívání
 lihový kahan
 Bunsenův kahan
 Davyho kahan
 sklofoukačský kahan
 sklářský kahan

 příjmení 
 Bente Kahan (1958) – norská židovská sólová zpěvačka, herečka, muzikantka, režisérka a dramatička (dcera Hermana Kahana)
 Jicchak Kahan (1913–1985) – soudce, předseda Nejvyššího soudu Státu Izrael
 Herman Kahan (1926–2020) – norský obchodník rumunského původu, rabín a spisovatel, přeživší holokaust
 William Kahan (* 1933) – kanadský matematik a informatik

další významy
 minipivovar Kahan – minipivovar v Mostu
 Mikroregion Kahan – sdružení obcí na Brněnsku

Související články 
 kahánek
 kahanec

Externí odkazy